Banting ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Banting (1891–1941), kanadischer Mediziner und Nobelpreisträger
 William Banting (1797–1878), englischer Autor

Banting bezeichnet:

 Banting (Malaysia), eine Stadt in Malaysia
 Banting (Mondkrater), einen Mondkrater
 (43293) Banting, einen Asteroiden
 Banting-Medaille
 Banting (Tianfu), Dorf Banting (板亭村) in der Großgemeinde Tianfu im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan